NGC 6636-1
NGC 6636-2